Franco Borsi – architetto e docente italiano
 Giosuè Borsi – scrittore e poeta italiano
 Maria Luigia Borsi – soprano italiano
 Teresa De Giuli-Borsi – soprano italiano
 Veronica Borsi – ostacolista italiana
 Vittorio Emanuele Borsi di Parma – generale italiano